Васи́лий Васи́льевич Борисе́нко (; 1904—1984) — белорусский советский литературовед, критик и педагог. Доктор филологических наук (1956), профессор (1956). Академик АН БССР (1969; член-корреспондент с 1957 года). Заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1974). Лауреат Государственной премии Белорусской ССР имени Я. Коласа (1980). Член СП СССР (1937). Член ВКП(б) с 1928 года.

Биография 
Родился 12 (25 апреля) 1904 года в городе Борисове (ныне Минская область Белоруссия) в семье железнодорожника.

Трудовой путь начал чернорабочим на железной дороге. В 1924 году окончил Борисовский педагогический техникум. Два года работал учителем в начальной школе.

Окончил БелГУ имени В. И. Ленина (1929). Учился в аспирантуре при АН БССР (1929—1932).

В 1931—1941 и в 1946—1966 годах работал в Минском педагогическом институте имени М. Горького. С 1932 года работал деканом литературного факультета Минского педагогического института имени М. Горького. Одновременно старший научный сотрудник, в 1937—1941 годах — директор Института литературы и языка АН БССР.

Участник Великой Отечественной войны. Являлся корреспондентом армейской газеты.

В 1946—1973 годах — директор, с 1973 года — старший научный сотрудник-консультант Института литературы имени Я. Купалы АН БССР.

Научная деятельность 
Изучал вопросы теории и истории белорусской литературы, проблемы текстологии белорусской литературы, выступал как литературный критик, исследовал творчество Ф. К. Богушевича, Я. Купалы, Я. Коласа, З. Бядули, В. И. Дунина-Марцинкевича, Т. Г. Шевченко.

Библиография 
Автор более 70 научных и научно-методических публикаций, в том числе 2 монографий.

 Барысенка, В. В. Францішак Багушэвіч і праблема рэалізма ў беларускай літаратуры XIX стагоддзя / В. В. Барысенка. — Мінск : Выдавецтва Акадэміі навук БССР, 1957. — 365 с.
 Барысенка, В. В. Роля рускай класічнай літаратуры ў развіцці рэалізму беларускай літаратуры пачатку XX ст. / В. В. Барысенка, В. У. Івашын. — Мінск : Выдавецтва Акадэміі навук БССР, 1963. — 36 с.

Один из авторов «Гісторыі беларускай дакастрычніцкай літаратуры» (1969), «Истории белорусской дооктябрьской литературы» (1977), составитель сборников «Беларуская дакастрычніцкая проза» (1965), «Беларуская дакастрычніцкая паэзія» (1967), а также учебных пособий (соавтор В. В. Ивашин) для 8 класса «Беларуская літаратура» (1959—1978, 19 изданий), хрестоматии для 10 класса «Родная літаратура» (14-е изд., 1961).

Один из составителей и редакторов научных комментированных академических изданий собраний сочинений классиков белорусской литературы — В. И. Дунина-Марцинкевича, Ф. К. Богушевича, Я. Купалы, Я. Коласа, З. Бядули, М. А. Богдановича, К. Чорного.

Награды и премии 
 орден Отечественной войны II степени (1944)
 орден Трудового Красного Знамени (1949)
 два ордена Красной Звезды (20.5.1944, 21.5.1945, был представлен к ордену Отечественной войны II степени)
 медаль «За боевые заслуги» (19.8.1943)
 три Почётных грамоты Президиума ВС БССР.
 Государственная премия БССР имени Я. Коласа (1980) — за участие в работе над 2-томным исследованием «История белорусской дооктябрьской литературы» и «История белорусской советской литературы» (1977).

Примечания

Литература 
 Івашын В. У. Васіль Васільевіч Барысенка : Да 100-годдзя з дня нараджэння / В. У. Івашын // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук. — № 2. — 2004. — C. 124—125.
 Мальдзіс, А. Асэнсаванні / А. Мальдзіс // Наш час. — № 9 (14). — 2003.

Ссылки 
 Акадэмік Барысенка Васіль Васільевіч
 Борисенко Василий Васильевич в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси 

Члены Союза писателей СССР
Литературные критики Белоруссии
Белорусисты
Выпускники Белорусского государственного университета
Преподаватели Белорусского педагогического университета
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Члены КПСС
Родившиеся в Минской губернии